Selitë (Fier), plaats en voormalige gemeente in de stad Mallakastër in Fier in Albanië
 Selitë (Lezhë), plaats en voormalige gemeente in de stad Mirditë in Lezhë in Albanië
 Selitë (Tirana), plaats in de gemeente Farkë in Tirana in Albanië